al-ʿArabīya bezeichnet:
 die Arabische Sprache
 den dubaischen Nachrichtensender al-Arabiya